PAT, трансляція порт-адреса